Lanfains (en bretó Lanfeun, gal·ló Laharmoét) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 868 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Saint-Brieuc